Józsa Gábor (1956) szobrász, vésnökmester
 Józsa Gábor (1983) atléta, hosszútávfutó, tájfutó